Plancha puede aludir a:

 Plancha de ropa, un electrodoméstico que sirve para planchar la ropa.y el movimiento al usarla para plarchar la ropa;
 Plancha de cocina, un utensilio que sirve para asar alimentos;
 Plancha corta, elemento circular de metal para cocinar;
 Plancha para cabello, artículo de belleza para alisar el cabello;
 Plancha de metal, lámina metálica.